Senlis, commune française du département de l'Oise, et sous-préfecture ;
 Senlis, commune française du Pas-de-Calais.

Voir aussi 
 Séraphine de Senlis (1864-1942), artiste peintre française ayant vécu à Senlis ;
 Senlis-le-Sec, commune française de la Somme ;
 Senlisse, commune des Yvelines.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France